Calóstoma japónicum — несъедобный гриб-гастеромицет семейства Ложнодождевиковые. Произрастает в Японии и континентальной Азии.

Название 
Научные синонимы:

Родовое название Calostoma происходит от греческого καλλός (kallos), красивый, и στόμα (stoma), рот, уста; видовой эпитет japonicum — от латинизированного japonicum, японский.

Описание 
Плодовое тело грушевидное, 10—11 x 13—15 мм, на короткой цилиндрической ложной ножке, состоящей из бледно-жёлтых, мягких, студенистых ветвящихся мицелиальных тяжей размером 4—6 x 3—4 мм; заключено в трёхслойную оболочку.

Перидий: Экзоперидий тонкий, мягкий, не студенистый, розовато-оранжевый, со временем высыхает и опадает. Эндоперидий тонкий, плотный, ороговелый, желтовато-коричневый, серо-жёлтый, чешуйчатый; с апикальным отверстием, окруженным тёмно-красной звездообразной (с 5—7 лучами) перистомой.

Оболочка спорового мешка оранжевая. Споровая масса у зрелых грибов розовато-белая, порошистая.

Микроморфология 
Споры эллипсоидные, 8—13 x 7—10 мкм, светло-серо-жёлтые, слегка бородавчатые, с 1—3 каплями масла.

Экология и распространение 
На ранних стадия развития подземный, затем — наземный гриб. Растёт группами на почве, в широколиственных лесах.

Распространён в Японии, а также в материковой Восточной Азии (Китай, Корея). Первые экземпляры были найдены на острове Идзу. На территории Российской Федерации не встречается.

Сходные виды 
Отличается от других грибов-гастеромицетов наличием ярко-окрашенной перистомы на верхушке плодового тела.

Сходные родственные виды 
Calostoma ravenelii, которая также встречается в странах Восточной Азии, отличается более длинной ложной ножкой и коричневатой окраской перидия.

Использование 
Несъедобный гриб. Используется в традиционной китайской медицине.

Примечания

Литература 
 

Ложнодождевиковые
Несъедобные грибы
Грибы Дальнего Востока